Оливия Роговска (; родилась 7 июня 1991 года в Мельбурне, Австралия) — австралийская теннисистка польского происхождения; победительница 30 турниров ITF (12 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Оливия — одна из двух дочерей Славека и Джоанны Роговских; её младшую сестру зовут Сильвия. Отец семейства — тренер по теннису, а мать — рентгенолог.

Оливия в теннисе с пяти лет. На корте австралийка предпочитает действовать у задней линии, лучший удар — бэкхенд, любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (22)

Победы (12) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (10)

Финалы турниров ITF в парном разряде (25)

Победы (18)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Австралии